

Сан-Рафаель — місто в Аргентині в провінції Мендоса.

Сан-Рафаель — місто та муніціпалітет на півночі Колумбії.

Сан-Рафаель — кантон в Коста-Риці.

Сан-Рафаель — місто, штат Каліфорнія
 Сан-Рафаель — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Сан-Рафаель — селище в Чилі, область Мауле, провінція Талька, адміністративний центр однойменної комуни.